Cabic peut faire référence à : 
Čabić, un village du Kosovo.
Mondongo cabic, une spécialité mexicaine.
Andy Cabic, du groupe Vetiver